Памятник княгине Ольге:
 Памятник княгине Ольге (Киев)
 Памятник княгине Ольге (Псков)
 Памятник княгине Ольге (Псков, Церетели)